Rivière des Indiens kan syfta på följande platser:

Kanada 

 Rivière des Indiens (vattendrag i Kanada, lat 45,49, long -70,80), Québec, 
 Rivière des Indiens (vattendrag i Kanada, lat 49,47, long -77,58), Québec, 

Robotskapade Kanadaförgreningar